Ганг може бити:

 Ганг, река у Индији
 Ганг (музички састав)
 англоскасонски назив за банду